Олден има више значења:
 Олден (Мичиген)
 Олден (Ајова)
 Олден (Њујорк)
 Олден (Канзас)
 Олден (Минесота)